Secondhand bezeichnet:

 Secondhand Child, ehemalige Schweizer Metal-Band
 Secondhand Daylight, Album der britischen Post-Punk-Band Magazine
 Secondhand Lions, US-amerikanischer Abenteuerfilm aus dem Jahr 2003, siehe Löwen aus zweiter Hand
 Secondhand Serenade, Musikprojekt von John Vesely
 Secondhand-Zeit, dokumentarischer Roman von Swetlana Alexijewitsch aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Secondhandkleidung
 Secondhandladen
 Second Hand Rose
 Zweite Hand